Kaplí zasvěcených svatému Kříži je více:

 Kaple svatého Kříže (Horní Branná) v Horní Branné
 Kaple svatého Kříže (Karlštejn) – na hradě Karlštejn
 Kaple svatého Kříže (Kroměříž) – ve městě Kroměříž
 Kaple svatého Kříže (Opava) v Opavě-Kateřinkách
 Kaple svatého Kříže (Ostaš) – na Ostaši
Kaple svatého Kříže (Pelhřimov) – známa též jako kaple Kalvárie nebo kostel Nalezení svatého Kříže
 Kaple svatého Kříže (Pražský hrad) – na druhém nádvoří Pražského hradu
 Kaple svatého Kříže (Soběšice) – postavena 1716–1718, zbořena 1786, první trigonometrický bod v ČR, v brněnské čtvrti Soběšice
 Kaple svatého Kříže u Apolináře – unvitř areálu v Královské zemské porodnici u svatého Apolináře 
 Kaple svatého Kříže v Trnavě, známější jako Cholerová kaple
…a mnoho dalších.

Jako kaple svatého Kříže je označována také
 Rotunda svatého Kříže Menšího – románská, na Starém Městě v Praze

Související články 
Podle související události jsou ještě rozlišovány kaple:
 Kaple Nalezení svatého Kříže
 Kaple Povýšení svatého Kříže

Svatému Kříži se zasvěcují i kostely:
 Kostel svatého Kříže
 Kostel Nalezení svatého Kříže
 Kostel Povýšení svatého Kříže